The Devil's Disciple (toneelstuk), een toneelstuk uit 1897 van George Bernard Shaw
The Devil's Disciple (1926), een film van Oscar Micheaux
The Devil's Disciple (1959), een film van Guy Hamilton
The Devil's Disciple (1987), een film van David Jones